Tribulus (plant), een geslacht uit de familie Zygophyllaceae
Tribulus (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)